Ribeira Grande steht für:

 Cidade Velha (früher Ribeira Grande), die ehemalige Hauptstadt Kap Verdes auf der Insel Santiago
 Ribeira Grande (Concelho), ein Landkreis der Kapverdischen Insel Santo Antão 
 Ribeira Grande (Santo Antão), eine Stadt der Kapverdischen Insel Santo Antão 
 Ribeira Grande (Azoren), eine Stadt und ein Regierungsbezirk der Azoren-Insel São Miguel